Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Sue Barker che ha battuto in finale Terry Holladay 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (secondo turno)
 Sue Barker (Campionessa)
 Sue Barker (semifinali)
 Assente

 Kathleen Harter (terzo turno)
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Kristien Shaw (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1977